Příjmení Gurecký nese více osob:

 Jakub Gurecký (2005–2022) – český juniorský motocyklový závodník
 Josef Antonín Gurecký (1709–1769) – český hudební skladatel a houslista
 Václav Matyáš Gurecký (1705–1743) – český hudební skladatel

Související články 
 Gurečtí z Kornic